Garro puede hacer referencia a:

Elena Garro, escritora mexicana.
José de Garro, militar español
Juan Carlos Garro, ciclista español.
Juan Fernando Garro, futbolista argentino.
Juan M. Garro, político argentino.
Julio Garro, político argentino.
Nicolás Ambrosio Garro y Arizcun, político español.
Rodrigo Garro, futbolista argentino.